Mannen från Mars kan avse:

Mannen från Mars – en science fiction-film från 1951, originaltitel The Day the Earth Stood Still
Mannen från Mars (film, 1999) – en Disney-film från 1999, originaltitel ''My Favorite Martian'